Мар'ївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Мар'ївська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Мар'ївська сільська рада — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Мар'ївська сільська рада — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Мар'ївська сільська рада — Запорізька область, Запорізький район
 Мар'ївська сільська рада — Кіровоградська область, Компаніївський район
 Мар'ївська сільська рада — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Мар'ївська сільська рада — Кіровоградська область, Онуфріївський район
 Мар'ївська сільська рада — Миколаївська область, Баштанський район